é um sobrenome japonês. Pode se referir a:

Pessoas 
 Aika Mitsui, ex-membro do grupo Morning Musume 
 Mitsui Takatoshi, fundador do conglomerado Mitsui 
 Yōko Mitsui (1936-2014), poetisa japonesa

Empresas 
 Mitsui Group, um dos maiores conglomerados do Japão.

Sobrenomes da língua japonesa
!Artigos com texto em japonês
Desambiguações de sobrenomes